Sfântul Andrei se poate referi la:

 Andrei (apostol) (d. 30 noiembrie 60), frate cu Simon Petru
 Andrei din Creta, numit "Imnologul" (d. iulie 740)
 Andrei Dung-Lac (d. 21 decembrie 1839, Hanoi)
 Andrei Kim (d. 16 septembrie 1846, Seul)

Vezi și 

 Andrei
 Saint Andrew (dezambiguizare)